Los términos creación, creador y crear hacen referencia a varios artículos:

En las religiones
 al mito de la creación, en diversas religiones;
 a una deidad creadora;

En la teología
 al concepto de Creación;

En el arte
 a la creación artística;
 a Abstracción-Creación, un grupo artístico de la década de 1930;
 a la creación de situaciones, un concepto situacionista;

En la literatura
 a la creación literaria;
 a la creación colectiva;

Cuento
 a La creación, un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer;

Poesía
 al creacionismo, un movimiento poético del primer tercio del ;

Editoriales
 a Creaciones Editoriales;

En la música
 a la creación musical;
 a La creación, un oratorio de Franz Joseph Haydn;

En la pintura

De Italia

De Miguel Ángel
 a la Creación de Eva;
 a La creación de Adán, un fresco en el techo de la Capilla Sixtina]], en Roma, Italia;

De Tintoretto
 al cuadro La Creación de los animales;

De México
 a La creación, el primer mural de Diego Rivera, sito en el Anfiteatro "Simón Bolívar", en el Centro Histórico de la Ciudad de México;

En la filosofía
 a la creación;

En la física
 a la creación de masa;
 a la creación de pares;

En la historia y la política

 a la creación de la República de Guatemala;
 a la creación de Yugoslavia;
 al Tratado de Creación de la URSS;

Televisión
 a Creaciones, un programa de televisión.

Comienzos